Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Renzo Furlan 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 David Wheaton (primo turno)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Gabriel Markus (primo turno)

 Todd Woodbridge (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Francisco Roig (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1992
ATP Tour 1992